Мушфики (Мулло Мушфики) Абдурахман (; 1525—1588 годы, Бухара) — таджикский поэт-сатирик Бухарского ханства. Служил при дворе шейбанидских правителей.

Биография 
Родился в 1525 году в Бухаре. Происходил из бедной семьи. Учился в конфессиональной школе (медресе). До 1564 года жил в Бухаре. Служил в Самарканде при дворе шейбанидского правителя Султана Саиди (1568-1572), с 1578 — в Бухаре при дворе шейбанидского правителя Абдулла-хана II.

Творчество 
Наиболее известны в Средней Азии его сатирические стихи, высмеивающие феодальные порядки. Он — зачинатель в таджикской поэзии формы «мусалласи мураккаб» — трёхстишия, в которых рифмуются первые две строки. Лирика Мушфики — сборники газелей и касыд, поэмы «Цветник Ирема», «Поэма о вине», «Отражающий мир» — образец поэтического мастерства, простоты и остроумия. Мушфики вошёл в таджикский фольклор и как остроумный герой народных анекдотов.

Наследство отца

Сестра, отец наш опочил, — делить имущество пора; 
Муллу служить я пригласил, а ты плати ему, сестра.

По справедливости дележ: амбар с зерном нужнее мне, 
Зато солому ты возьмешь, свози её скорей, сестра.

Мужчина должен мягко спать, тюфяк ты отнесешь ко мне, 
А ты в ночи должна вздыхать, — стеная, слезы лей, сестра. 

Тамбур и кольца долг велит мне, при раздаче, взять себе, —
Послушай, как тамбур звенит, — печаль свою развей, сестра.

От пола и до потолка пространство мне принадлежит, —
Себе возьмешь ты облака, луна тебе нужней, сестра.

Мы чтить усопшего должны, я на могилке посижу: 
Купи халвы, пеки блины, корми моих гостей, сестра. 

 перевод Т. Стрешневой

Память 
Одна из улиц г. Душанбе, в районе Ибн Сины носит его имя.

Примечание

Ссылки 
 
 Абдуррахман Мушфики

Таджикские поэты
Поэты XVI века
Похороненные в Бухаре